Bernhoft, Bernhöft (Bernhoeft):
 Finn Bernhoft
 Bias Bernhoft – Tobias "Bias" Brodtkorb Bernhoft

Norska efternamn